Prvenstvo Jugoslavije (1938/1939) było 16. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna HAŠK Zagreb. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół BSK Beograd. Tytuł króla strzelców zdobył August Lešnik, który w barwach klubu Građanski Zagrzeb strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii